Жилет — вид верхнього одягу

Топонім 
 Жилет (правильніше Жилетт) — муніципалітет у Франції

Див. також 
 Жилетт Стедіум — стадіон у штаті Массачусетс, США
 Gillette — бренд компанії Проктер енд Гембл, марка бритвених лез і інших товарів для гігієни